Brad Meester – ex giocatore statunitense di football americano
 Leighton Meester  – attrice e cantante statunitense
 Veronique Meester – vogatrice olandese